Šavnik (Montenegrijns: Шавник) is een Montenegrijnse gemeente.
Šavnik telt 2947 inwoners, waarvan er 570 in de hoofdplaats Petnjica wonen.

Demografie

Gemeente in Montenegro